Pedro Gil Babot (1778-1853), comerciant, empresari, banquer, polític i mecenes català
 Pedro Gil Gómez (1980), jugador d'hoquei sobre patins català